Neverland oder Nimmerland bezeichnet:
 eine fiktionale Insel in James M. Barries Schauspiel Peter Pan, siehe Peter Pan#Nimmerland
 Kurzname der Neverland-Ranch, ehemalige Ranch von Michael Jackson  
 (5405) Neverland, Asteroid des Hauptgürtels
 Neverland – Reise in das Land der Abenteuer, britisch-amerikanischer Spielfilm von Nick Willing (2011)
 Neverland (Computerspieleentwickler), japanisches Computerspielentwicklerstudio
 Nimmerland (Album), Album des deutschen Rappers RIN (2019)

Siehe auch:
 Finding Neverland, Begriffsklärung
 Leaving Neverland, amerikanisch-britischer Dokumentarfilm von Dan Reed (2019)
 Nevrland, österreichischer Spielfilm von Gregor Schmidinger (2019)
 Never, Neverland, Album der kanadischen Band Annihilator (1990)
 Never, Never, Land, Album des Musikprojektes UNKLE (2003)